USS Nevada — кораблі ВМС США, названі на честь штату Невада.

 USS Neshaminy (1865) — гвинтовий фрегат. Перейменований на «Arizona», пізніше на «Nevada». На службі протягом 1865-1874 років.
 USS Nevada (BM-8) — монітор типу «Арканзаз», закладений під назвою «Connecticut», але у процесі будівництва перейменований на «USS Nevada». У 1909 році перейменований на «Tonopah». На службі протягом 1903-1929 років.
 USS Nevada (BB-36) — лінійний корабель однойменного типу. На службі протягом 1916-1946 років. Пошкоджений під час Нападу на Перл-Гарбор, відновлений, брав участь у Другій світовій війні.
 USS Nevada (SSBN-733) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1986 році. Станом на 2017 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни